Сезон 1946—1947 у Національній лізі А — 50-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Біль.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1947
Швейцарія
Швейцарія